Aum bezeichnet:

 Om, einen Begriff der Hindu-Philosophie
 Ōmu Shinrikyō, auch „Aum-Sekte“ genannt
 Aum-Meditation, eine von Veeresh entwickelte Körpermeditation
 Aum (US-amerikanische Band), ein Bluesrock-Trio
 AUM (französische Band), eine Death-Metal-Band

AUM steht als Abkürzung für:

 Agrarumweltmaßnahmen, staatliche Fördermittel
 Austin Municipal Airport in Minnesota, Vereinigte Staaten (IATA-Code)
 Obeida al Masri, „Chef für externe Operationen“ der Terrororganisation Al-Qaida
 Assets under management (verwaltetes Vermögen)
 Auburn University Montgomery, staatliche Universität in den Vereinigten Staaten

AuM steht als Abkürzung für:

 Ausstellungs- und Messe-GmbH, Tochtergesellschaft der Börsenverein Beteiligungsgesellschaft

AUM